Цебе́р — велика дерев'яна посудина.

Топонім

Цебер — село в гміні Котля Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Цебер — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства